Олиас может означать:

 Олиас, Хайме — испанский актёр;
  — район муниципалитета Малаги, Испания;
 Олиас-дель-Рей — населённый пункт в провинции Толедо, Испания;
 Олиас (Гранада) — населённый пункт в провинции Гранада, Испания.